Mononitrotoluen, ili metilnitrobenzen ili nitrotoluen (MNT ili NT), je grupa od tri organska jedinjenja, nitro derivata toluena (ili alternativno metil derivata nitrobenzena). Njihova hemijska formula je C6H4(CH3)(NO2).

Mononitrotoluen je jedan od tri izomera, koji se razlikuju po relativnoj poziciji metil ili nitro grupa:
 orto-nitrotoluen (ONT), ''o-nitrotoluen, ili 2-nitrotoluen. 
 meta-nitrotoluen (MNT), m-nitrotoluen, ili 3-nitrotoluen. 
 para-nitrotoluen (PNT), p''-nitrotoluen, ili 4-nitrotoluen.

Vidi još
 Toluen
 Dinitrotoluen
 Nitrobenzen
 Trinitrotoluen

Spoljašnje veze
 CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards -  m-Nitrotoluene
 CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards -  o-Nitrotoluene
 CDC - NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards -  p-Nitrotoluene

Експлозивне хемикалије
Детекција експлозива
Нитротолуени